2 miejscowości w Polsce:
 Milice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Milice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój